Żebbuġ kan syfta på följande platser:

Malta 

 Iż-Żebbuġ, ort och kommun på ön Gozo, 
 Ħaż-Żebbuġ, ort och kommun på ön Malta,